Federal Office Building puede referirse a los siguientes edificios:
Federal Office Building, de Nueva York
Federal Office Building, de Omaha